

Codici 
 OOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Onotoa (Kiribati)
 OOT – Olive Oil Tuna

Videogiochi 
 OOT – Abbreviazione del videogioco The Legend of Zelda: Ocarina of Time